(significa « muntanya de les cabretes» en basc)

Topònims 
 Auñamendi o Pic d'Anie és una muntanya dels Pirineus, relacionat amb el jaunagorri, un personatge de la mitologia basca.
 Auñamendi és una comarca de Navarra.

Literatura 
 Les Edicions Auñamendi és una editorial situada a Sant Sebastià.
 Auñamendi Eusko Entziklopedia és una enciclopèdia de  articles sobre la cultura del País basc.
 Auñamendiko lorea és un conte de Txomin Aguirre.

Música 
 Auñamendi és el tercer album de Jean-Michel Bedaxagar